

Onomastica 
Thibault – variante francese del nome proprio di persona Teobaldo

Personaggi
Thibault  – personaggio del fumetto Peanuts

Persone 
Bernard Thibault  – sindacalista francese
Mike Thibault  – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Victor Thibault  – arciere francese

Pagine correlate 
 Thibaut